Petend régi magyar férfinév
Pettend, Baranya megye, Szigetvári kistérség
Garamszentbenedek egykori neve
Magyarhomorog egykori része
Újpetend (1890-ig Rohozsnica, szk. Rohožnica) Nemcsény része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
Vigántpetend része
Zalapetend, Vigántpetend részének egykori neve